Список синглов № 1 в США в 1961 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1961 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

История 
 Два сингла Элвиса Пресли возглавляли хит-парад США в 1962 году: «Are You Lonesome Tonight» и «Surrender».

Список

См. также 
 1961 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1961 года по версии Billboard

Примечания

Литература

Ссылки 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 1961. YouTube
 
 

Чарты Billboard 1961 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1961 года